Antártica (Chile) puede referirse a:

 la comuna Antártica de Chile en la Antártida, perteneciente a la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena;

 el Territorio Chileno Antártico.